Провулок Бєлгородський — провулок у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Сенатора і закінчується пров. Сенатора. Названа на честь російського міста Бєлгород.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Провулки Сміли